Козапа има више значења:

 Козапа, Ел Кортихо (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Козапа, Ел Полворин (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Козапа (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику